Klupci (Krapinske Toplice), een plaats in de Kroatische gemeente Krapinske Toplice
 Klupci (Sveti Križ Začretje), een plaats in de Kroatische gemeente Sveti Križ Začretje
 Klupci (Loznica), een plaats in de Servische gemeente Loznica